PDG es una sigla que puede referirse a:

 Partido de la Gente, un partido político chileno.
 Presidente-director general, puesto de más alto rango de una sociedad anónima en Francia.